Le Tournament Pack 8 est le  Tournament Pack sorti en France (et non le  comme on pourrait le croire : c'est bien le , mais aux États-Unis) du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!. Un Tournament Pack est une extension de cartes rares dans laquelle certaines cartes ont été rééditées, mais d'autres cartes sont nouvelles.

Liste des cartes 
Il y a 20 cartes, dont certaines sont exclusives à cette édition spéciale :

Behegon

Bloqueur

Bouclier Magique de Bras Ultra rare

Deluge

Dunames, Sorcière des Ténèbres Super rare

Epée Garma Super rare
                                                     
Garde-Barrière

Gorille Enragé

Grandmarg le Monarque des Roches rare

Guerrier Ardoise

Le Plumeau de Dame Harpie Super rare

Misérable Fantôme du Grenier

Mobius le Monarque de Glace rare

Nécrolancer, le Seigneur du Temps

Offrande Ultime
                                             
Sectaire des Secrets

Serment de l'Épée Garma

Temple des Crânes

Thestalos, le Monarque de la Tempête de Feu rare

Zaborg, le Monarque du Tonnerre rare

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer